

Sigle 
 Gang of Four – sigla usata in ingegneria del software per riferirsi agli autori del libro Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software
 Grand Orient de France o Grande Oriente di Francia – obbedienza massonica
 Gain of function (guadagno di funzione), campo di studio della virologia

Codici 
 GOF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di San Angelo Goodfellow AFB (Stati Uniti)
 gof – codice ISO 639-3 della lingua gofa